Savarese est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Giovanni Savarese (1971-), joueur et entraîneur de football vénézuélien,
  (1965-), boxeur américain,
 Roberto Savarese (1910-1996), réalisateur et scénariste italien,
  (1912-1997), baryton italien.
 
Patronyme italien